Фамилија Гарзон има више значења:

 Фамилија Гарзон, Ехидо Ирапуато (Мексикали), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику
 Фамилија Гарзон, Колонија Закатекас (Мексикали), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику